Анисимовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Анисимовский сельсовет — Тальменский район, Алтайский край.
 Анисимовский сельсовет — Бокситогорский район, Ленинградская область.
 Анисимовский сельсовет — Ковернинский район, Нижегородская область.
 Анисимовский сельсовет — Шкотовский район, Приморский край.